«Ба́тюшка онла́йн» — проект по православному онлайн-консультированию в интернете. В рамках проекта священники Русской православной церкви отвечают на вопросы по Библии, вере и церковной жизни, а также о светских вопросах с позиций православия. Консультации проводятся в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, YouTube, TikTok и Одноклассники) и на официальном сайте.

История 
Проект был основан в 2011 году по благословению митрополита Симбирского Прокла как группа ВКонтакте. Основательница — Надежда Земскова, преподаватель Ульяновского государственного технического университета. На 2019 год число подписчиков у группы ВКонтакте составило около 100 тысяч человек.

В 2018 году была представлена «живая версия» проекта — лекции для школьников.

Оценки деятельности 
Как отмечает журналист «Радио Свобода» Сергей Гогин, «если вчитаться в ответы батюшек на вопросы, требующие компетенции психолога, становится ясно, что они зачастую носят общий характер и сводятся к набору стандартных рекомендаций: ходите в храм, участвуйте в таинствах, соблюдайте заповеди, молитесь и уповайте на волю Господа».

Патриарх Кирилл в 2011 году призвал «московское духовенство по мере своих сил принимать участие в работе этой православной группы», а в 2018 году поблагодарил создателей и сказал: «Я очень ценю Ваш труд и очень радуюсь, когда все на высоком уровне. Меня радуют священники, которые дают реальные пастырские ответы с любовью к людям».

В журнале «Сноб» отмечается, что «читателям предлагают что-то пожертвовать», при этом «для верующих людей это довольно полезный ресурс», хотя «контент поставляется не особенно качественно. Они часто повторяются», а в целом «это выглядит на уровне 1995 года».

Ульяновский религиовед Василий Дронов отмечает о «живой версии» проекта, что «нельзя говорить языком Евангелия с детьми, которые его не читали», а «любые публичные разговоры с подростками об интимных отношениях — провокация. Это слишком личное».

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что «Батюшка онлайн» ведет работу «совместно с министерством образования» и что с появлением проекта «многие люди стали ближе к Богу».

Доцент кафедры психологии Ульяновского педуниверситета Инна Семикашева о той же «живой версии» отмечает, что «тема отношений с противоположным полом для подростков актуальна, но если они услышат, что надо „любить, даже если тебя не любят“, то невроз гарантирован, если не хуже».

Награды 
 В 2015 году в номинации «Просветитель года» конкурса «Общественное признание», проводимого Общественной палатой Ульяновской области, победила основательница конкурса Надежда Земскова.
 В 2016 году проект «Батюшка онлайн» стал лауреатом Всероссийского фестиваля достижений молодёжи «Славим Отечество» Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой в номинации «Сохранение духовно-нравственных ценностей в современном информационном пространстве».

Примечания

Литература 
 Гогин С. В. Православное миссионерство в Интернете: проект «Батюшка онлайн» // Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2017. — № 4 (114). — С. 116—132

Православные сайты
Православие в России